Tornos désigne :

Tornos, une commune espagnole de la Province de Teruel.
Tornos, une fabrique suisse de machines-outils destinées à l’industrie du décolletage, située à Moutier, dans le Jura bernois.

Tornos